Cristina Fagundes (Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1976), é um diretora teatral e atriz brasileira. Destacou-se na televisão nas telenovelas Mulheres Apaixonadas e Poder Paralelo. Desde 2010 é diretora artística do Teatro O Tablado, pertencente à Maria Clara Machado, diretora geral do Clube da Cena e coordenadora do Centro de Reciclagem de Atores.

Biografia 
Nascida na cidade do Rio de Janeiro, Cristina estudou para ser atriz no Teatro O Tablado, onde se formou profissionalmente, atuando durante a juventude em cerca de vinte peças. Em 1996 ingressou na no curso de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC,onde veio a se formar anos mais tarde, além de ter realizado bacharelado em Interpretação Teatral na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro logo após. Durante o período de universitária fez outros cursos como balé, onde se formou como bailarina contemporânea, e cursos técnicos de atriz na Faculdade e Escola Angel Vianna e na Casa da Gávea.

Carreira
Cristina começou a carreira no teatro em 1996. Em 2003 ganhou seu primeiro papél na televisão como Wilma, vizinha e melhor amiga de Fernanda, personagem Vanessa Gerbelli. Nos anos seguintes particou de algumas séries da Rede Globo como Carga Pesada, Faça Sua História e Por Toda a Minha Vida. Em 2009 assina com a Rede Record por cinco anos e ingressa na novela Poder Paralelo onde interpreta Maria. Em 2009 se tornou diretora de produção e planejamento do Clube de Teatro, onde supevisionou a criação de 48 espetáculos e realizou  oficinas teatrais, contribuindo para a revitalização do Teatro Gláucio Gil. Em 2010 foi idealizadora e coordenadora do Centro de Reciclagem de Atores, projeto no Rio de Janeiro que visa aprimorar e modernizar atores, ensinando técnicas de atuação através de workshops realizados no Teatro O Tablado, pertencente à Maria Clara Machado, onde também trabalha como diretora artística. Ainda em 2010 se tornou diretora geral e autora do Clube da Cena, projeto que cria novas peças teatrais no Rio de Janeiro, chegando a apresentar suas criações no Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, importante festival de teatro realizado em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo.

Filmografia

Ligações externas 
 
 Carol Condé Agenciamento de Atores

Atrizes de televisão do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro